The Immaculate Collection е първият сборен албум с хитове на певицата Мадона. Издаден е на 9 ноември 1990 година от Уорнър Брос.

Списък на песните

Оригинален траклист 
 Holiday – 4:04
 Lucky Star – 3:39
 Borderline – 4:00
 Like a Virgin – 3:11
 Material Girl – 3:53
 Crazy for You – 3:45
 Into the Groove – 4:10
 Live to Tell – 5:19
 Papa Don't Preach – 4:11
 Open Your Heart – 3:51
 La Isla Bonita – 3:48
 Like a Prayer – 5:51
 Express Yourself – 4:04
 Cherish – 3:52
 Vogue – 5:18
 Justify My Love – 5:35
 Rescue Me – 5:31

iTunes Store издание 
 Holiday – 4:04
 Lucky Star (U.S. Remix) – 7:15
 Borderline (U.S. Remix) – 5:18
 Like a Virgin – 3:11
 Material Girl – 3:53
 Crazy for You – 3:45
 Into the Groove – 4:10
 Live to Tell – 5:19
 Papa Don't Preach – 4:11
 Open Your Heart – 3:51
 La Isla Bonita – 3:48
 Like a Prayer (12" Extended Remix) – 7:24
 Express Yourself – 4:04
 Cherish – 3:52
 Vogue – 5:18
 Justify My Love – 5:35
 Rescue Me – 5:31

Албуми на Мадона
Музикални албуми от 1990 година